Marius Noubissi (Yaoundé, 28 november 1996) is een Kameroens voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij tekende in 2018 bij K. Beerschot V.A.. waar hij in de zomer van 2022 vertrok en een transfer maakte naar Valenciennes.

Clubcarrière 
Noubissi speelde in Kameroen voor Les Astres, in Tunesië voor CS Sfaxien, in Portugal voor Gil Vicente en in Finland voor FC Ilves. In 2018 tekende hij bij K. Beerschot V.A.. Op 31 augustus 2018 debuteerde de Kameroener voor Beerschot tegen Union Sint-Gillis. Op 9 september 2018 maakte hij zijn eerste competitietreffer tegen KSV Roeselare.

Statistieken

Referenties 

Kameroens voetballer